Стая:

Живая природа 
 Стая — структурированная группа млекопитающих, рыб или птиц.

Музыка 
 «Стая» — белорусско-словацкая группа, играющая heavy metal, alternative metal.
 «Вольная стая» — московская женская группа, играющая hard’n’heavy.
 «Стая» — альбом группы «Вольная стая».
 «Стая» — студийный альбом Татьяны Булановой (1999).

Литература 
 «Стая» — повесть Аркадия Адамова.

Фильмы 
 «Стая» — американский фильм ужасов режиссёра Роберта Клауза, 1977 год.
 «Стая» — российский телефильм режиссёра Анны Легчиловой, 2005 год.
 «Стая» — белорусский фильм режиссёра Дмитрия Зайцева, 2008 год.
 «Стая» — французский фантастический фильм ужасов режиссёров Янника Даана и Бенджамена Роше, 2009 год.

Сериалы 
 «Стая» — российский криминально-детективно-приключенческий телесериал по роману Александра Бушкова «Волчья стая», режиссёр Станислав Мареев, 2009 год.
 «Стая» — российский сериал-адаптация немецкого проекта «Дикая республика» / Wild Republic, режиссёр Марк Горобец, 2022 год.
 «Стая» — российский детективный телесериал, режиссёр Артём Мазунов, 2022 год.